Sent Victor ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Victor (Dordogne)
 Saint-Victour im Département Corrèze